
Molekulska formula -{C12H15N}- se može odnositi na:

 Benzomorfan
 Julolidin
 MPTP